Янкул Силянов Рензов е български строител от Македония, творил в началото на XIX век.

Биография 
Роден е около 1750 година година в дебърското мияшко село Тресонче и принадлежи към големия зографски род Рензовци. Дядо му Богдан и баща му Силян Богданов също са видни зографи и строители. Преселва се с баща си Силян в Папрадище, поради разбойнически набези от страна на албански шайки към началото на XIX век. Янкул има брат Стефан, който твори заедно с Янкул. Двамата братя продължават делото на баща си и строят в Сяр, Драма, Кавала, Солун и из Тракия. Янкул построява голямата църква „Въведение Богородично“ в Драма, църква в Солун и паша Димковите конаци във Велес, които са разрушени в 1916 година.

Негов син е строителят Дамян Янкулов.

Родословие

Бележки 

Родени в Тресонче
Български архитекти
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови